Ива́н Гаври́лович Фили́ппов (1884, Ряжск — 8 мая 1940, Магадан) — деятель ГПУ/НКВД СССР, капитан государственной безопасности, начальник Севвостлага. Входил в состав особой тройки НКВД СССР, внесудебного и, следовательно, не правосудного органа уголовного преследования.

Биография 
Иван Гаврилович Филиппов родился в 1884 году в Ряжске Рязанской губернии. Работал учеником, а далее токарем на заводе в Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой войны. В 1917 году вступил в РКП(б), а с 1918 года и до своих последних дней работал в органах ВЧК−ОГПУ−НКВД.

В 1926—1929 годы — член коллегии НКВД, начальник Соловецкой разгрузочной комиссии.
С 20 ноября 1931 по 26 мая 1932 — начальник Вишерского ИТЛ.
С 27 октября 1934 по 17 декабря 1937 — начальник Севвостлага. Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях.

Завершающий этап 
Арестован 17 декабря 1937 года. Умер 8 мая 1940 года во время следствия в Магаданской тюрьме. Реабилитирован 29 мая 1956 года.

Упоминания в искусстве 
Иван Гаврилович Филиппов является одним из действующих лиц документального фильма «Соловки» 1928 года и нескольких автобиографичных произведений Варлама Шаламова, в частности, набросков романа «Берзин» и «Колымских рассказов». В последних утверждалось, что он пользовался огромным авторитетом, среди лагерных работников — за знание всего и вся, и зэков — за добродушный, весёлый нрав, умение и любовь делать добро людям, за то, что был не самым свирепым палачом в рамках возможностей, отводимых должностью. Рассказы легли в основу телесериала «Завещание Ленина», где также нашлось место образу Ивана Филиппова.

Примечания

Литература 
 Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД 1934—1941, Москва, 1999. Справочник. Общество «Мемориал», РГАСПИ, ГАРФ, под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского. — М.: Звенья, 1999, 504 с. ISBN 5-7870-0032-3

Ссылки 
 
 Филиппов, Иван Гаврилович // Сайт Nkvd.memo.ru
 Навасардов А. С. Деятельность тройки УНКВД по Дальстрою. — Журнал «Научные проблемы гуманитарных исследований». — 2009. — № 12−2. — С. 86—90 // Сайт Nkvd.memo.ru

Персоналии:Дальстрой
Чекисты
Реабилитированные в СССР
Члены КПСС
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Умершие в тюрьмах СССР